Берлинская строительная академия (; ), или «Строительная академия Шинкеля» (Schinkelsche Bauakademie) — высшее учебное заведение для подготовки инженеров и проектировщиков-строителей, геодезистов и специалистов других строительных дисциплин. Расположена в центре Берлина на Шинкельплац (Schinkelplatz). Основана 18 марта 1799 года по указу короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и вначале носила название «Высшая школа подготовки строителей» (Hochschule zur Ausbildung von Baumeistern). Школа была предшественником Берлинского технического университета. Здание с фасадом из красного кирпича было построено с 1832 по 1836 год по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля.

Остатки здания, разрушенного в 1945 году на исходе Второй мировой войны, были снесены в 1962 году. 11 ноября 2016 года началось восстановление уникального памятника архитектуры согласно решению Бундестага Германии под девизом «Как можно больше Шинкеля».

История 
Берлинская строительная академия была создана 18 марта 1799 года на базе строительного факультета Берлинской академии искусств по указу короля Пруссии Фридриха Вильгельма III с целью готовить, в отличие от академических институтов, строителей-практиков. В ходе обсуждения «тайные строительные советники»: инженер-гидравлик Иоганн Альберт Эйтельвейн, архитекторы Давид Жилли, Генрих Август Ридель, Карл Готтгард Лангганс, Фридрих Бехерер предложили преобразовать существующую архитектурную школу при художественной академии в строительную школу с названием «Bauakademie». Территориально школа была присоединена к Верхнему строительному управлению.

Такое решение было принято по той причине, что обучение архитекторов на факультете Академии искусств было недостаточно связано со строительной практикой и требованиями строительного кодекса. Прусский король сам сформулировал главную цель учебной программы: «практическая подготовка способных геодезистов и строителей». Фридрих Бехерер преподавал строительство зданий, Иоганн Альберт Эйтельвейн обучал механике и гидравлике, Ридель и Жилли — строительству дамб, шлюзов, мостов, портов и путей сообщения.

Занятия в новой школе начались 21 апреля 1799 года. В конце августа 1831 года Фридрих Вильгельм III утвердил предложение о переименовании «Строительной школы» в «Строительную академию». Первыми директорами Строительной академии были известный архитектор Фридрих Август Штюлер (1848—1865), архитектор Рихард Лука (1873—1877), затем профессор и ректор-основатель Королевского технического университета Шарлоттенбурга Герман Вибе (1877—1879).

Начиная с 1801 года Строительная академия входила в структуру Департамента надземного строительства, что способствовало практической направленности обучения. В числе первых учеников академии был архитектор Карл Фридрих Шинкель известный многими постройками в Берлине, в том числе получившего известность здания берлинской Строительной академии.

В результате слияния «Строительной академии» (Bauakademie) с Берлинской академией ремёсел (Berliner Gewerbeakademie) 1 апреля 1879 года возник «Королевский технический университет Берлин-Шарлоттенбург» — позднее Технический университет Берлина (Technische Universität Berlin).

Здание Академии 
Сразу после открытия в 1799 году школа арендовала помещение в центре Берлина на улице Унтер-ден-Линден рядом с существовавшей тогда гостиницей «Город Рим». Затем начиная с 1800 года школа занимала 3-й и 4-й этажи бывшего монетного двора на одной из центральных площадей Берлина — Вердершер-Маркт (Werderscher Markt). Впоследствии на площади располагались Рейхсбанк, министерство иностранных дел и т. д.
Начиная с 1806 года Строительная академия находилась на углу улиц Циммер и Шарлоттенштрассе в здании Тильш.

Король Пруссии Фридрих Вильгельм III принял решение о строительстве специального здания, которое бы отвечало нуждам практической подготовки архитекторов и инженеров, и в 1831—1836 годах по проекту Карла Фридриха Шинкеля было построено новое здание. Эта постройка получила широкую известность благодаря новаторскому использованию металлических конструкций. Шинкель придумал конструкцию из металлического каркаса с заполнением из красного кирпича без последующей штукатурки и окраски. Рельефные декоративные детали выполнены из терракоты. Жёсткая прорисовка измельчённых деталей, характерных для архитектуры позднего. классицизма, отвечает новым вкусам прусской архитектуры и ближе к стилю неоренессанс, который получит распространение в европейских станах несколько позднее. Творение Шинкеля также рассматривают в качестве предтечи новой архитектуры XX века: функционалзма и конструктивизма.

Дальнейшая судьба здания 
В 1884 году Академия утратила статус учебного заведения. На протяжении почти 50 лет (1885—1933) в здании Академии находился Прусский королевский институт фотограмметрии (:de:Königlich Preussische Messbild-Anstalt), который начиная с 1921 года стал известен как Государственное управление фотографии ().

В период Веймарской республики здесь также находилась Немецкая высшая школа политических наук и другие государственные учреждения. С 1940 года здесь находился Немецкий институт страноведения. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало от бомбардировок, а в 1962 году правительство ГДР приняло решение о его сносе. В настоящее время ведутся работы по восстановлению здания по первоначальному проекту Карла Фридриха Шинкеля.

После восстановления исторического облика здания здесь предполагается разместить музей архитектуры, а также научно-исследовательский институт фирмы Мерседес-Бенц по разработке автомобиля будущего. Стоимость проекта оценивается в 51 миллион евро.

Примечания

Ссылки 

 http://www.internationale-bauakademie.com 
 Архитектурная академия Шинкеля

Появились в 1799 году в Германии
Архитектурно-строительные вузы Германии
Исчезнувшие вузы Берлина
Архитектура Берлина
Снесённые сооружения Берлина
Воссозданные здания и сооружения Германии
Здания, спроектированные Карлом Фридрихом Шинкелем